«Али́са в Стране́ чуде́с» — телефильм; экранизация 1985 года сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Был выпущен в двух частях, с участием известных актёров, близкий по изложению к оригинальным текстам.

Сюжет 
Девочке Алисе всего семь лет, она ещё не очень высокого роста и иногда по-детски плачет. По этой причине взрослые отказываются общаться с ней на равных: старшая сестра задирает нос, а мама не приглашает на чаепитие для взрослых. Однажды, погнавшись в лесу за пушистым мистером Кроликом, Алиса проваливается в его нору и оказывается в сказочной стране…

В ролях 
 Натали Грегори — Алиса
 Шейла Аллен — мама Алисы
 Телли Савалас — Чеширский Кот
 Ринго Старр — Черепаха Квази (The Mock Turtle)
 Шелли Уинтерс — Додо
 Кэрол Чэннинг — Белая королева
 Джейн Медоуз — Червонная Королева (The Queen of Hearts)
 Энн Джиллиан — Чёрная Королева (The Red Queen)
 Роберт Морли — Червонный Король (The King of Hearts)
 Марта Рей — Герцогиня
 Ред Баттонс — Белый кролик
 Дональд О’Коннор — Попугайчик Лори (The Lory Bird)
 Энтони Ньюли — Болванщик (The Mad Hatter)
 Родди Макдауэлл — Мартовский заяц
 Сид Сизар — Грифон
 Харви Корман — Белый Король
 Эйди Горме — Твидлди (Tweedledee)
 Стив Лоуренс — Твидлдам (Tweedledum)
 Карл Молден — Морж (The Walrus)
 Джонатан Уинтерс — Шалтай-Болтай (Humpty Dumpty)
 Эрнест Боргнайн — Лев (The Lion)
 Бо Бриджес — Единорог (The Unicorn)

См. также 
 Алиса в Стране чудес

Ссылки 
 

Семейные фильмы США
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1985 года
Экранизации «Алисы в Стране чудес»
Приключенческие фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Columbia Pictures Television